Garber kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Garber (Iowa)
Garber (Oklahoma)